

Monde indien 
Alvar peut désigner :
 Alvar, le nom de douze saints-poètes tamouls qui vivaient en Inde du Sud entre les  et s

Prénom

Patronyme

 Louise Alvar (1884-1966), nom de scène de Louise Beckman, soprano suédoise ;
 Manuel Alvar (1923-2001), linguiste espagnol.

Toponyme 

 Alvar, communauté rurale du marz de Shirak en Arménie.

Écologie 
Alvar peut aussi désigner :
 alvar, habitat naturel ouvert reposant sur des roches calcaires ou dolomitiques.

Patronyme hispanique